Ву́лиця Фу́рманова — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Фурманова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Фурманова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Фурманова — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Фурманова — вулиця в місті Сімферополь.

 Вулиця Фурманова — колишня назва Паркової вулиці в місті Авдіївка.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Квіткової вулиці в смт Антонівка.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Весняної вулиці в місті Балаклія.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Гайдамацька у місті Балта.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Сотницької вулиці в місті Бахмач.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Благодатної вулиці в місті Бахмут.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Причальної вулиці в місті Бердянськ.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Біла Церква.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Благовіщенське.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Виноградної вулиці в місті Богуслав.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Авіаторів в місті Бориспіль.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Софронія Костири в місті Бровари.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Чарівної вулиці в місті Василівка.
 Вулиця Дмитра Фурманова — колишня назва вулиці Юрія Клена в місті Вінниця.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Хлібозаводської вулиці в місті Вознесенськ.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Остапа Вишні в смт Градизьк.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Затишної вулиці в смт Диканька.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Героїв Крут у Соборному районі Дніпра;
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Олени Теліги в Новокодацькому районі Дніпра.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Трояндової вулиці в місті Дружківка.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Героїв Пожежних в місті Житомир.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Генерала Заболотного в місті Жмеринка.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Богдана Ступки в місті Жовті Води.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Гетьмана Івана Самойловича в місті Запоріжжя.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Володимира Івасюка в місті Кам'янка.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Данили Чуба в місті Кам'янське.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Архітектора Кобелєва в місті Київ.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Прорізної вулиці в місті Конотоп.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Олеся Гончара в місті Костянтинівка.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Фруктової вулиці в місті Краматорськ.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Привокзальної вулиці в місті Кремінна.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Новопокровської вулиці в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Ялинівка в місті Кролевець.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Миколи Федоровського в місті Кропивницький.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Лікарняної вулиці в місті Лисичанськ.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Лесі Українки в місті Лохвиця.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Олекси Алмазова в місті Луцьк.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Академіка Амосова в місті Люботин.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Оптимістичної вулиці в місті Марганець.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Володимира Станка в місті Миколаїв.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Петра Дорошенка в місті Мукачево.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Лесі Коцюби в місті Ніжин.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Фермерської вулиці в місті Нікополь.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Родини Соколовських в місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Дмитра Донцова в місті Одеса.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Чорноліської вулиці в місті Олександрія.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Петра Грищенка в місті Первомайськ, Миколаївська область.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Сагайдачного в місті Покровськ.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Героїчної вулиці в місті Пологи.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Косачів в місті Полонне.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Полтава.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Успішного провулка в місті Родинське.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Соснової вулиці в місті Рубіжне.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Желанної вулиці в місті Селидове.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Олексія Яковлева в місті Слов'янськ.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Генерала Дерев'янка в місті Сміла.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Сергія Параджанова в місті Сокиряни.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Миру в місті Соледар.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Шахівської вулиці в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Генерала Чупринки в місті Суми.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Різдвяної вулиці в місті Тальне.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Благодатної вулиці в місті Токмак.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Пушкаренка в місті Торецьк.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Різдвяної вулиці в місті Тульчин.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Умань.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Шацької вулиці в місті Харків.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Катерини Рубчакової в місті Хмельницький.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Котляревського в смт Чаплинка.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Олеся Гончара в місті Чернівці.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Івана Молявки в місті Чернігів.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Івана Піддубного в місті Шепетівка.
 Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Симона Петлюри в смт Шишаки.
 Вулиця Фурманова — колишня назва Квіткової вулиці в місті Шпола.
Вулиця Фурманова — колишня назва вулиці Карпенка-Карого в місті Яготин.

Вулиці, названі на честь людей